Trevi může označovat:

 Trevi (Umbrie) – město v Perugii ve střední Itálii
 Trevi (rione) – historická část města Řím, jeden z 22 rioni (regionů)
 Trevi nel Lazio – město v Laziu ve střední Itálii
 fontána di Trevi – monumentální barokní fontána v Římě
 TREVI – mezinárodní struktura pro evropskou policejní spolupráci v letech 1976–1992